Тринс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70359.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Майр по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 9 мест.
 местный блок: 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля